Il doppio del torneo di tennis Sunsmart Victorian Open 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrici Evonne Goolagong e Betty Stöve che hanno battuto in finale Patricia Bostrom e Kym Ruddell 6-3, 6-0.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sunsmart Victorian Open 1977